A expressão Monstro do Maranhão se refere ao pedófilo brasileiro José Agostinho Bispo Pereira, preso em junho de 2010 por abusar sexualmente da filha de 28 anos, com quem teve sete filhos, e de mantê-la presa por 16 anos, além de abusar de duas filhas-netas, de 5 e 8 anos. O lavrador havia sido condenado a 20 anos de prisão, estava preso no Maranhão, mas foi morto durante um motim no ano seguinte.

Criminosos do Brasil
2010 no Maranhão
Crimes no Maranhão
Assassinatos não resolvidos no Brasil
Assassinados na década de 2010 no Brasil
Assassinados na América do Sul em 2011
Brasileiros assassinados
Abuso sexual de menores no Brasil
Pedófilos do Brasil
Estupradores do Brasil